Hellbound () — второй студийный альбом западногерманской рок-группы Warlock, выпущенный 29 мая 1985 года звукозаписывающим лейблом Vertigo Records.

Альбом занял 53-е место в хит-параде Германии.

Список композиций 
 «Hellbound» (Пеш, Риттель, Старосте, Эурих, Сзигети, Граф) — 3:34
 «All Night» (Пеш, Риттель, Старосте, Эурих, Сзигети, Ральф Рене Мауе, Граф) — 4:02
 «Earthshaker Rock» (Пеш, Риттель, Старосте, Эурих, Сзигети, Граф) — 3:20
 «Wrathchild» (Пеш, Риттель, Старосте, Эурих, Сзигети, Граф) — 3:40
 «Down and Out» (Пеш, Риттель, Эурих, Сзигети, Граф) — 4:20
 «Out of Control» (Пеш, Риттель, Старосте, Эурих, Сзигети, Мауе, Граф) — 4:40
 «Time to Die» (Пеш, Риттель, Старосте, Эурих, Сзигети, Граф) — 4:28
 «Shout It Out» (Пеш, Риттель, Старосте, Эурих, Сзигети, Граф) — 4:25
 «Catch My Heart» (Пеш, Риттель, Эурих, Сзигети, Мауе, Граф) — 4:30

Участники записи

Члены группы 
 Доро Пеш — вокал
 Петер Сзигети — гитары
 Руди Граф — гитары
 Франк Риттель — бас
 Михаэль Эурих — ударные

Технический персонал 
Запись музыки — «Country Lane Studios», Мюнхен, февраль—апрель 1985
 Генри Старосте — музыкальный продюсер
 Генри Старосте, Райнер Ассман — звукорежиссёры

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Warlock
Альбомы Vertigo Records